

Nom de famille 

 Isabelle Méjean (1980-), économiste
 Jean-Max Méjean (1948-), critique de cinéma
 René Méjean (1904-1986), journaliste

Géographie 
 Causse Méjean, en Lozère
 Étang du Méjean, dans l'Hérault